Жулке́вка () — наименования различных географических объектов.

 Жулкевка (река) — река в Польше;
 Жулкевка (гмина) — административная единица в Люблинском повяте;
 Жулкевка (Люблинское воеводство) — село в Красноставском повяте Люблинского воеводства;
 Жулкевка (Нижнесилезское воеводство) — село в Свидницком повяте Нижнесилезского воеводства.